Почётное спортивное звание, присваивалось в 1956—1992 годах.

В данный список включены персоналии, получившие звание «заслуженный тренер СССР» за достижения в области настольного тенниса.

1963 
 Гугушвили, Карло

1965 
 Балайшене, Броне 1921—1983

1984 
 Новиков, Николай Иванович 15.01.1945

1991 
 Фердман, Моисей Шахнович

? 
 Барабанщиков, Алексей Константинович 06.05.1940
 Газарьян, Юрий Сергеевич
 Иванов, Валентин Сергеевич ? — 1984
 Старожилец, Аркадий Аронович 31.05.1941 — 04.05.2008
 Табаровский, Александр Геннадьевич 8.10.1944
 Шпрах, Сергей Давидович

Примечания 

Теннис настольный